U 112 bezeichnet:
 SM U 112, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 112, ein nie fertiggestelltes deutsches U-Boot der U-Boot-Klasse XI im Zweiten Weltkrieg

Abkürzung

es:Piedras rúnicas sobre Grecia#U 112